Виктор Фёдорович Анохин (18 июля 1951 года, Уфа) — советский легкоатлет, победитель легкоатлетических матчей СССР — Великобритания, СССР — США, СССР — Франция, чемпион СССР по бегу на 800 метров. Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР международного класса.

Биография 
Выступал за клуб «Урожай». Личные рекорды установлены в 1976 году: 400 м. — 47,5; 800 — 1:46,0 (1976). В 25 лет участвовал в Олимпийский играх 1976 года. На Олимпийских играх в Монреале Виктор участвовал в забегах на 800 метров (24 июля — полуфинал, 1:47.71, 23 июля — четвертьфинал — 1:46.81) и в эстафете 4×400 м. (30 июля — полуфинал, результат 3:07.72)

Главный тренер Государственного учреждения Московской области «Центр лёгкой атлетики Московской области», главный тренер Московской области по легкой атлетике.

Примечания

Ссылки 
 

Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1976 года
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике